Kureika (), auch Kurejka genannt, steht für:

 Kureika (Fluss), Nebenfluss des Jenissei, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland, Asien
 Kureika (Dorf), Dorf im Bezirk Turuchansk, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland, Asien